Il doppio del WTA Austrian Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Eva Melicharová e Helena Vildová erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Laura Montalvo e Paola Suárez hanno battuto in finale 6–1, 6–2  Tina Križan e Katarina Srebotnik.

Teste di serie
 Barbara Schett /  Patty Schnyder (primo turno)
 Sabine Appelmans /  Kristie Boogert (semifinali)
 Laura Montalvo /  Paola Suárez (campionesse)
 Meike Babel /  Elena Wagner (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Austrian Open 1998